Bulgheroni es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Alejandro Bulgheroni, empresario argentino.
Antonio Bulgheroni, baloncestista italiano.
Carlos Bulgheroni, empresario argentino.
Edoardo Bulgheroni, dirigente deportivo italiano.
Gianantonio Bulgheroni, baloncestista italiano.
Tomás Bulgheroni, waterpolista argentino.